17-ий чемпіонат України з футболу тривав з 13 липня 2007 року по 27 червня 2008 року. Офіційна назва турніру — Біола-Чемпіонат України з футболу 2007/2008.

Вища ліга

Перша ліга 

|}

До 24 липня 2007 року команда ФСК «Прикарпаття» мала назву «Факел».

За підсумками сезону «Іллічівець» і ФК «Львів» вийшли до Прем'єр-ліги; МФК «Миколаїв», «Дніпро», ЦСКА і «Сталь» Д опустилися до другої ліги. Наступного сезону перша ліга скорочується до 18 команд.

Друга ліга

Група А 

|}
Команда «Нафтовик» знялася зі змагань після 16-го туру.

Група Б 

|}
Команда «Газовик-ХГВ» знялася зі змагань після 19-го туру.

Підсумки чемпіонату 
За підсумками чемпіонату чемпіоном став донецький «Шахтар», друге місце посіло київське «Динамо», третє — харківський «Металіст».

«Шахтар» Д і «Динамо» здобули путівки до Ліги чемпіонів УЄФА, «Металіст» і «Дніпро» Д — до Кубка УЄФА, «Таврія» — до Кубка Інтертото. «Нафтовик-Укрнафта» і «Закарпаття» опустилися до першої ліги.

Чемпіоном першої ліги став «Іллічівець», друге місце посів ФК «Львів», третє — «Оболонь». «Іллічівець» і ФК «Львів» здобули путівки до прем'єр-ліги. МФК «Миколаїв», «Дніпро» Ч, ЦСКА, «Сталь» Д залишили першу лігу. Наступного року перша ліга скорочується до 18 команд. Поповнили першу лігу переможці груп другої ліги — «Княжа» і «Комунальник».

«Газовик-ХГВ», «Динамо-3», «Енергія», «Нафтовик» і «Хімік» позбавлені статусу професіоналів. Другу лігу поповнили переможець чемпіонату серед аматорів «Бастіон», а також «Десна-2», «Дніпро-75», «Княжа-2» і ПФК «Севастополь-2».

Після закінчення чемпіонату «Нива-Світанок» змінила назву на ПФК «Нива», «Олімпік» (Кіровоград) — на «Зірка».

Джерела 
 Чемпіонат України — Офіційний сайт ФФУ
 Чемпионат Украины 2007–2008 — Украинский футбол от Дмитрия Трощия
 Архів чемпіонатів України на сайті ukrsoccerhistory.com
 XVII чемпіонат України з футболу на rsssf.com (англ.)

Примітки

Див. також 
 Чемпіонат України з футболу 2008—2009
 Кубок України з футболу 2007—2008

2007 у футболі
2008 у футболі
Сезони чемпіонатів України з футболу
2007 в українському спорті
2008 в українському спорті